Brut steht für:
 Brut, die Nachkommenschaft bei Vögeln, Fischen, Reptilien und Insekten
 Übertragen für Kinder, Nachkommen
 Abwertend für Gesindel, Verkürzung von Teufelsbrut, Höllenbrut
 Brut (Sekt), eine Charakterisierung sehr trockener (zuckerarmer) Schaumweine
 Art brut, eine Kunstform, die außerhalb des etablierten Kunstsystems steht
 brut Wien, ein Koproduktionshaus für die freie Theater-, Tanz- und Performanceszene in Wien
 Brut Magazin, ein digitales Design- und Kultur-Magazin
 die anglonormannische und mittelenglische Form des lateinischen Namens Brutus 
 ein Dorf in der russischen Teilrepublik Nordossetien, siehe Brut (Nordossetien)
 serbische Schreibweise von Brrut, einem Dorf in der Gemeinde Dragash im Kosovo.

Siehe auch:
 Die Brut 
 Pilzbrut